Гейз () — англійське та американське прізвище.

Персоналії 
 Айра Гейз — американський морський піхотинець індіанського походження, один з шести тих хто встанови прапор над Іводзімою.
 Айзек Гейз — американський вокаліст, клавішник, саксофоніст, композитор, автор текстів, продюсер, актор.
 Бріттані Гейз — американська ватерполістка, олімпійська медалістка.
 Вінс Гейз — англійський футболіст і тренер.
 Гелен Гейс — американська акторка.
 Говард Гейз — канадський криптограф, професор, завідувач кафедри електро- та обчислювальної інженерії університету Ньюфаундленду.
 Даррен Гейз — вокаліст австралійського дуету Savage Garden.
 Дженна Гейз — американська порноакторка.
 Елвін Гейз — американський баскетболіст, центровий і форвард.
 Еллі Гейз — американська порноакторка.
 Луї Гейз (1937) — америкаський джазовий ударник.
 Патриція Гейс — англійська комедійна акторка.
 Резерфорд Гейз — 19 президент США.
 Тодд Гейз — американський бобслеїст.
 Шон Гейс — американський актор і продюсер.
 Грегорі Гейз — американський бізнесмен, генеральний директор Raytheon Technologies.

Топоніми 
 Гейз — округ (графство) у штаті Небраска, США.
 Гейз — округ (графство) у штаті Техас, США.
 Гейз — тауншип в окрузі Свіфт, Міннесота, США.
 Гейз — річка на північному сході провінції Манітоба, Канада.
 Гейз — гора (4216 м) в Аляскинському хребті, Аляска, США.
 Гейз — вулкан (2788 м), в окрузі Матануска-Сусітна, Аляска, США.
 Гейз — пік (340 м), на південь від мису Брюса, в Антарктиді.

Англійські прізвища